Виктор Мохов:
 Мохов, Виктор Васильевич (род. 1950) — российский преступник.
 Мохов, Виктор Павлович (род. 1957) — российский историк, профессор.